Příjmení Stifter nosí více osobností:

 Adalbert Stifter (1805–1868) – česko-rakouský spisovatel
 Antonín Stifter (1855–1910) – český lékárník a amatérský průkopník fotografie, příbuzný Adalberta
 Magnus Stifter (1878–1943) – rakouský divadelní a filmový herec

Česká příjmení
Německá příjmení